Села:
 Валіївка — Луганська область, Луганський район
 Валіївка — Сумська область, Білопільський район